

Долинський район — колишній район Сахалінської області

Долинський район — колишній район Івано-Франківської області
 Долинський район — колишній район Кіровоградської області
 Долинський район — колишній район Одеської області